Klinkenborg ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Klinkenborg (1935–1988), deutscher Politiker (SPD)
 Melle Klinkenborg (1872–1930), deutscher Archivar und Historiker